Club Deportivo Oriental é um clube de futebol da Guiné Equatorial. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1948.

Clubes de futebol da Guiné Equatorial